Черезов — русская фамилия. Известные носители:

 Черезов, Аркадий Степанович (1923—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Черезов, Евгений Викентьевич (1912—1988) — советский египтолог. 
 Черезов, Иван Юрьевич (род. 1980) — российский биатлонист.
 Черезов Сергей Николаевич (род. 1955) — советский и российский композитор.